Devil's Island – film del 1926 diretto da Frank O'Connor
Devil's Island – film del 1939 diretto da William Clemens
Devil's Island – film del 1996 diretto da Friðrik Þór Friðriksson